В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Стефані Реге здобула титул, у фіналі перемігши Камілл Бенджамін 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Відсутня
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Ліса Бондер (2-ге коло)

 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Стефані Реге (переможниця)
 Мері-Лу П'ятек (1-ше коло)
 Вікі Нелсон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Utah